L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) è un'agenzia di soccorso, sviluppo, istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e aiuti di emergenza a oltre cinque milioni di rifugiati palestinesi che vivono in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza. È l'unica agenzia dedicata solo ad aiutare i rifugiati provenienti da una regione o conflitto specifico. È separata dall'UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, che è l'unica altra agenzia delle Nazioni Unite dedita ad aiutare i rifugiati e si occupa di tutti gli altri rifugiati nel mondo.

È stata istituita a seguito della guerra arabo-israeliana del 1948 da parte della Assemblea generale delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 302 (IV), dell'8 dicembre 1949.

Tutti i rifugiati palestinesi (secondo la definizione dell'UNRWA) che sono registrati con l'UNRWA e hanno bisogno di assistenza sono ammissibili di aiuto dall'UNRWA. Nel 2015, i rifugiati palestinesi registrati dall'UNRWA erano 5.149.742 (2.117.361 in Giordania, 1.276.929 nella Striscia di Gaza, 774.167 in Cisgiordania, 528.616 in Siria e 452.669 in Libano).

UNRWA fornisce strutture riconosciute in 59 campi profughi in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

L'UNRWA viene criticata dai governi israeliani i quali affermano che questa continui ad alimentare tra i profughi palestinesi l'anelito al diritto al ritorno previsto dalla risoluzione 194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948.

Note

Voci correlate 
 Rifugiati palestinesi
 Campi-profughi palestinesi

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Sito ufficiale del comitato nazionale italiano

Palestina
Agenzie specializzate delle Nazioni Unite